Бере́зица — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в центрально-северной части района, в лесной местности около истока руч. Прудище.

Стоит на дороге местного значения Страшево — Бровск. Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 как дер. Березица Хмерского погоста Шелонской пятины.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1930-41, 1944-50 годах действовал колхоз «Березица». В 1950-60 гг. — бригада Березица колхоза «За
коммунизм».

Березицкая церковно-приходская школа (1911, 1916).

Деревянная часовня Успения Пресвятой Богородицы (построена в 2008).

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С.165.
Населённые пункты Струго-Красненского района